een vakantie op een passagiersschip, zie:
 Cruisevaart, de sector die luxueuze reizen over het water aanbiedt
 Cruiseferry, een luxueuze veerboot 
 Cruisemaatschappij, een bedrijf dat cruiseschepen exploiteert
 Cruiseschip, een scheepstype
 Cruisetoerisme, het met een cruisevaart samenhangend toerisme

Personen 
 Julee Cruise (1956-2022), een Amerikaans actrice
 Tom Cruise (1962), een Amerikaans filmacteur